Solimán,  sulamain, sulaimán, sulaiman, suleimán, suleiman, suleyman o sleiman puede referirse a:

Etimología 
En idioma árabe no existen los fonemas /e/ y /o/, pudiendo éstos proceder de fonemas /a/ y /u/ respectivamente, por lo que el idioma español ha adoptado en su grafía las múltiples derivaciones equivalentes precisadas antes.

Antropónimo 
Es el nombre árabe equivalente a Salomón.

Cargo político-militar 
Generalmente equivale a un califa (similar a emperador) y a veces a sultán (similar a rey).

Personalidades 
Suleimán I (674-717), califa Omeya.
Suleimán, almirante que dirigió la flota otomana en el Sitio de Constantinopla (717-718).
Suleimán (hijo de Omar ibn Hafsún), líder de la revuelta cristiana de Bobastro contra Abderramán III desde la muerte de su padre (de 917 a 928).
Sulaimán al-Mustaín, califa de Córdoba en 1009 y desde 1013 a 1016.
Suleimán ibn Hud, rey de la taifa de Lérida ().
Suleimán Pachá o Süleyman Paşa, príncipe otomano ().
Sulaiman de Brunéi, sultán de Brunéi (1432-1485).
Suleimán el Magnífico, Solimán el Magnífico o Suleiman Kanuni (1494-1566), sultán otomano.
Sulaiman Laiq (1930-), poeta y político afgano.
José Sulaimán (1931-), militar mexicano.
Omar Suleimán (1936), vicepresidente de Egipto.
Sulaiman Al-Fahim (1976-), empresario y directivo de fútbol.
Suleiman Yilmaz Diaz (2014-)

Topónimos
Montes Suleimán, subcadena de los montes Elburz centrales (Macizo Takht-e Sulaiman).
Sulamain Too, monte y santuario en Kirguistán (Taht-I-Suleiman, montaña Sulamain, "roca o trono de Suleimán o Salomón").
Takht-e Sulaiman, santuario en Irán ("trono de Salomón").
Cerro del Viso, uno de los cerros de Alcalá (Alcalá de Henares, España), llamado también Monte Zulema, Suleimán o Salomón.

Biónimos
Sulaimanisaurus ("Lagarto de Sulaiman"), género de dinosaurios.
Marjor de Solimán, nombre vulgar de la subespecie Capra falconeri jerdoni (género Capra, especie Capra falconeri).

Nombres masculinos